Crying Over You, une chanson d’Abba.
 Crying Over You, une chanson de Platinum Blonde.
 Crying Over You, une chanson d’UB40.